

Astronomia
 7770 Siljan – asteroide della fascia principale

Geografia
 Siljan – comune norvegese
 Siljan – lago della Svezia